Андре́й Столяро́в:
 Столяров, Андрей Александрович (род. 1989) — российский гребец.
 Столяров, Андрей Викторович (род. 1960) — телеведущий.
 Столяров, Андрей Михайлович (род. 1950) — российский писатель.
 Столяров, Андрей Юрьевич (род. 1977) — российский теннисист.